Detta är en lista över de 620 kommunerna i departementet Marne i Frankrike.

(CAC) Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, skapat 2000.
(CAR) Communauté d'agglomération de Reims, skapat 2004.

Marne
Kommuner Marne